«Проспе́кт Побе́ды» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Проспект Победы» — станция метро в Казани.
 «Проспект Победы» — проектное название станции метро в Челябинске.
 «Проспект Победы» — проектное название станции  «Победа» Харьковского метрополитена.